Edmond de Cneudt, Belgisch-Nederlands textielkunstenaar
 Richard De Cneudt, Belgisch schrijver en Vlaams activist

Nederlandse of Vlaamse achternaam